Денежная масса, или денежное предложение, — совокупность наличных денег, находящихся в обращении, и безналичных средств на счетах, которыми располагают физические и юридические лица и государство.

Денежные агрегаты 
Показателями структуры денежной массы являются денежные агрегаты. Денежными агрегатами называются виды денег и денежных средств, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности (возможностью быстрого превращения в наличные деньги).

Денежные агрегаты представляют собой иерархическую систему — каждый последующий агрегат включает в свой состав предыдущий.

В разных странах выделяются денежные агрегаты разного состава. МВФ рассчитывает общий для всех стран показатель М1 и более широкий показатель «квазиденьги» (срочные и сберегательные банковские счета и наиболее ликвидные финансовые инструменты, обращающиеся на рынке).

Центральный банк РФ рассчитывает денежные агрегаты M0, М1, М2, М3:
 М0 = наличные деньги в обращении (монеты, банкноты).
 М1 = М0 + чеки, вклады до востребования (в том числе банковские дебетовые карты), остатки средств в национальной валюте на расчётных счетах организаций, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.
 М2 = М1 + срочные вклады.
 М3 = М2 + сберегательные вклады, сертификаты и государственные облигации.

В ряде стран дополнительно выделяют M4. Например, в Великобритании M4 включает в себя объём наличной валюты в обращении, общую сумму кредитов, выданную банками, а также сумму заимствований правительства.

Структура денежной массы 
Структура денежной массы постоянно меняется.
В современной денежной системе заметно снизились темпы роста денежной массы и деньги начали работать лучше. В РФ из недостатков денежной системы можно отметить большую долю наличных денег (22 % в 2014 году), когда в развитых странах этот показатель едва достигает 7—10 %.
Соотношение между агрегатами меняется в зависимости от экономического роста. 

Изменение объёма денежной массы — результат влияния двух факторов:
 изменение массы денег в обращении;
 изменение скорости их оборота.

Коэффициент монетизации 

Важным показателем состояния денежной массы выступает коэффициент монетизации (известный также как финансовая глубина), равный отношению М2 к валовому внутреннему продукту. Этот показатель позволяет ответить на вопрос о достаточности денег в обороте. Оптимальным уровнем монетизации для развитой страны считается как минимум 56—60 %, низкий уровень монетизации экономики может сдерживать внешнеэкономическое развитие.

Денежные агрегаты в России 
Центральный банк Российской Федерации рассчитывает денежные агрегаты М0 и М2. Агрегат М2 представляет собой объём наличных денег в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации. В таблице представлен денежный агрегат М2 (в млрд рублей) в разные годы, начиная с 2000 года:

Денежные агрегаты в Великобритании 

Денежные агрегаты в Великобритании:
 М0 — банкноты и монеты в обращении + наличные средства в банках + остатки на счетах банков в Банке Англии;
 М1 — банкноты и монеты в обращении + средства на текущих и депозитных счетах частного сектора, которые могут быть переведены чеком;
 М2 — банкноты и монеты в обращении + беспроцентные банковские депозиты + депозиты строительных обществ + счета Системы национальных сбережений;
 М3 — M1 + все другие банковские депозиты частного сектора + депозитные сертификаты;
 М4 — M1 + бо́льшая часть банковских депозитов частного сектора + вклады/авуары инструментов денежного рынка (объём наличной валюты в обращении, общую сумму кредитов, выданную банками, а также сумму заимствований правительства); агрегат M4 характеризует ликвидность частного сектора.

Денежная масса М1 в разных странах по состоянию на июнь 2007 года 

(* Данные о денежной массе М1 взяты с сайтов Центральных (Национальных) банков соответствующих стран. Количество населения стран взято из открытых источников в Интернете.)

См. также 
 Денежная база
 Денежный мультипликатор
 Денежный рынок
 
 Предпочтение ликвидности

Примечания

Литература 
 

Макроэкономика
Денежное обращение
Экономические термины
Банковское дело
Макроэкономические показатели